Такмичења у  трци на 10.000 метара у мушкој конкуренцији на 1. Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкију одржано је 7. и 9. августa на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовала су 36 такмичара из 26 земаља.

  Алжир (1) 
  Бурунди (1)
  Данска (1)
  Етиопија (3)
  Западна Немачка (1) 
  Ирска (1)
  Источна Немачка (2) 
  Италија (1) 

  Јапан (1) 
  Југославија (1) 
  Канада (1) 
  Колумбија (1)
  Комори (1) 
  Костарика (1) 
  Мексико (2) 
  Норвешка (1)
  Парагвај (1)

  Португалија (2) 
  САД (3)
  Судан (2) 
  Танзанија (2)
  Турска (1)
  Уједињено Краљевство (3) 
  Финска (1)
  Швајцарска (1)
  Шпанија (1)

Рекорди 
Рекорди закључно са 6. августом 1983.

Најбољи резултати 1983. године 
Десет најбржих светских атлетичара на 10.000 метара пре почетка светског првенства (6. августа 1983.) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 1983.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичари су били подељени у 2 квалификационе групе по 18., За финале су пласирано по 6 првопласираних из обе групе КВ и по тројица из сваке групе на основу резултата  кв.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 9. августа 1983. годинe.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни атлетски резултат са СП-а на сајту http://www.maik-richter.de/
 Комплетни резултати СП 1983. на сајту WA
 Резултати трке на 10.000 метара на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Трка на 10.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном